Église Saint-Salvy, ou Saint-Salvi du nom de saint Salvy évêque d'Albi, peut faire référence à différentes églises.

Tarn 
 Collégiale Saint-Salvi à Albi 
 Église Saint-Salvy de Magrin
 Église Saint-Salvy des Fournials à Tanus
 Église Saint-Salvy de Giroussens

Notes, sources et références 

Liste d'églises